Пападо́пулос ( — сын священника) — наиболее распространённая греческая фамилия. Женский вариант — Пападопулу (Παπαδοπούλου).
 Пападопулос (в монашестве Дионисий; 1750—1828) — митрополит Будимский
 Пападопулос (в монашестве Хризостом; 1933—2004) — епископ Александрийской православной церкви; с 1997 по 2004 годы — митрополит Карфагенский.
 Пападопулос, Авраам (род. 1984) — греческий футболист.
 Пападопулос, Василеос (Василий; 1884—1969) — епископ Константинопольской православной церкви; митрополит Флоринский (1932—1967).
 Пападопулос, Василий (в монашестве Венедикт; 1892—1980) — епископ Иерусалимской православной церкви, Патриарх града Иерусалима и всея Палестины.
 Пападопулос, Василис (род. 1960) — греческий дипломат.
 Пападопулос, Василиос (род. 1961) — греко-американский учёный-фармаколог и университетский администратор, декан факультета фармацевтики Южно-Калифорнийского университета.
 Пападопулос, Георгос (Маркос Авгерис; 1884—?) — греч. писатель, критик и публицист
 Пападопулос, Георгиос (1919—1999) — глава хунты «чёрных полковников» в Греции.
 Пападопулос, Джордж — американский государственный деятель, политический советник в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.
 Пападопулос, Димитриос (1914—1991) — Димитрий (Патриарх Константинопольский).
 Пападопулос, Димитриос (род. 1981) — греческий футболист.
 Пападопулос, Дионисиос (1858—1922) — генерал-лейтенант греческой армии.
 Пападопулос, Йоргос (род. 1985) — киприотский и греческий певец и композитор.
 Пападопулос, Кириакос (род. 1992) — греческий футболист.
 Пападопулос, Лазарос (род. 1980) — греческий баскетболист.
 Пападопулос, Манолис (род. 1968) — греческий футболист, тренер.
 Пападопулос, Михал (род. 1985) — чешский футболист греческого происхождения.
 Пападопулос, Тассос (1934—2008) — президент Республики Кипр.
 Пападопулос, Яннис (род. 1988) — греческий шахматист, гроссмейстер (2009).

См. также

Примечания